Уэстмакотт () — английская фамилия. Известные носители:

 Уэстмакотт, Питер (род. 1950) — британский дипломат.
 
 Уэстмакотт, Джеймс Шервуд (1823—1900) — английский скульптор.